Draco major est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Draco major Blanford, 1878 est un synonyme de Draco blanfordii Boulenger, 1885
 Draco major Laurenti, 1768 est un synonyme de Draco volans Linnaeus, 1758

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Draconinae